Sant Salvador del Coll de l'Aguda és una església romànica del municipi de Torà, a la comarca de la Segarra. És un monument protegit i inventariat dins el Patrimoni Arquitectònic Català

Descripció 

Ermita de planta rectangular d'una sola nau amb un absis semicircular molt pronunciat a llevant i restes d'un campanar d'espadanya d'un sòl ull a l'oest. Està orientada d'est a oest, tot i que accedim a l'interior d'aquesta a través d'una porta d'arc de mig punt dovellada que s'obre al mur de migjorn. A l'interior podem observar-hi una volta lleugerament apuntada i un presbiteri elevat amb un mur recte que tanca l'absis semicircular, per tal d'aprofitar-lo com a espai per a la sagristia. L'interior d'aquesta ermita, fins i tot la volta, es troba pintat de color blanc, a excepció d'una franja d'un metre que arrenca des de terra que està pintada de color gris. A la part de l'altar s'ha jugat amb el color celeste i el groc que simula les motllures d'una fornícula també pintada. Les úniques fonts de llum que il·luminen l'interior de l'ermita són: una finestra de dues esqueixades d'arc de mig punt monolític que es troba al centre de l'absis i una obertura en forma de creu al mur de ponent. A l'exterior podem observar el parament regular amb filades de carreus de pedra i una teulada a dues aigües.

Es troba a uns 400 metres de l'església de Santa Maria de l'Aguda en direcció a llevant. Una pista planera i en bon estat hi mena.

Notícies històriques 
A causa de la desamortització l'església es vengué per 80 pessetes a un pagès que utilitzà l'edifici com a magatzem de les eines de conreu. L'any 1856, es fan obres a l'església. De l'interior en quedaven només les parets nues. Es posen noves portes, seients, armaris i es forneix l'església de tot el parament litúrgic. Destaca la barana del presbiteri que costà 12 lliures, 2 sous i 13 diners. El dia 3 d'agost es beneeix la nova imatge de Sant Salvador. L'edifici també es restaurà després de la Guerra Civil. Actualment està sense culte.

Bibliografia

Referències 

Patrimoni monumental de Torà
Esglésies romàniques de Torà